Прасковьино — название населённых пунктов в России:
 Прасковьино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Прасковьино — село в Николаевском районе Ульяновской области.
 Прасковьино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
Прасковьино — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Сызрань.